Ма́ртин Шту́ки (; ) — швейцарский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Тренеры по кёрлингу Швейцарии